Кокле:

 Кокле (провинция) — провинция в Панаме.
 Кокле (инструмент) — латышский народный музыкальный инструмент, разновидность гуслей.

См. также 
 Кокл
 Коклен
 Коклес